Фінал Кубка Німеччини з футболу 2021 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2020—2021 відбувся 13 травня 2021 року. У поєдинку зустрілися дортмундська «Боруссія» та «РБ Лейпциг» з однойменного міста. Перемогу з рахунком 4:1 здобула «Боруссія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«РБ Лейпциг»

«Боруссія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2021
2021 у німецькому спорті